Rockenbauch ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Rockenbauch (* 1980), deutscher Architekt, Kommunalpolitiker und politischer Aktivist
 Johann Conrad Rockenbauch (1639–1684), Bürgermeister von Heilbronn